

Música

Álbumes 
Rare (álbum de Asia), (1999);
Rare (álbum de David Bowie), (1982);
Rare (álbum de Selena Gomez), (2020).

Canciones 
Rare (canción), 2020.

Organizaciones 
Rare, desarrolladora de videojuegos británica;
Rare (organización ecologista), grupo ambientalista.